Dangsing peut faire référence à :
 Dangsing, un village du Népal situé dans le district de Kaski ;
 Dangsing, un village du Népal situé dans le district de Nuwakot.